Кубок виклику Азії 2013 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 6-й розіграш Кубку виклику Азії, що проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 16 по 24 березня 2013 року у Таїланді.

Переможцем втретє у своїй історії стала збірна Китайського Тайбею, збірна Монголії вперше потрапила до чільної трійки.

Команди-учасниці

Попередній етап

Група А 
Підсумкова таблиця та результати

Група В 
Підсумкова таблиця та результати

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3 місце

Фінал

Найкращі бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці.

 Найкращий воротар:  Халед Аль-Суваїді
 Найкращий захисник:  Лікіт Неімван
 Найкращий нападник:  Лок Бан-кім

Найкращі гравці кожної з команд

  Сонам Гурмет
  Джаспер Танг
  Тхонг Цзаньва
  Тевін Чатсуван
  Ахмад Аль-Аймі
  Шень Яньцзін
  Лок Бан-кім
  Келвін Енг
  Халед Аль-Суваїді
  Тамір Ганболд

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт  

2013 у хокеї з шайбою
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою